Again jelentései:

Again, Janet Jackson dala, 1993
Again, az Alice in Chains dala, 1995
Again, Lenny Kravitz dala, 2000